RIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Riyan Mukalla (Yemen)